Ири́на Петро́вна Борога́н (род. , ) — российская журналисткa, работающая в жанре журналистского расследования, заместитель главного редактора сайта Agentura.Ru.

Биография 
Ирина Бороган началa свою журналистскую карьеру в 1996 году в качестве корреспондента газеты «Сегодня». В 1999 году освещала операцию НАТО в Югославии, землетрясение на Тайване, ситуацию в лагерях чеченских беженцев в Ингушетии во время Второй Чеченской войны. В мае-ноябре 2000 года была специальным корреспондентом отдела политики газеты «Известия». Вела темы криминала и правоохранительных органов. В 2002—2004 годах была корреспондентом газеты «Версия» (еженедельная газета). Писала о захвате заложников в театральном центре на Дубровке. В 2004 году присоединилась к еженедельнику «Московские новости» и написала о захвате заложников в бесланской школе № 1. С января 2006 года по ноябрь 2008 года работала в «Новой газете», писала, в частности, о Ливанской войне 2006 года и о ситуации на Западном Берегу реки Иордан и в Секторе Газа (Палестины). Также регулярно комментировала сообщения о терроризме для «Moscow Times» и с 2010 года пишет для Foreign Policy и Foreign Affairs.

Вместе с Андреем Солдатовым была соучредителем проекта Agentura.Ru. В соавторстве с Солдатовым выпустила книгу «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ» (английское издание 2010, российское 2012), которая рядом рецензентов характеризуется как основательная и заслуживающая доверия. В дальнейшем книга вышла также во Франции, Эстонии, Финляндии и Китае.

В сентябре 2015 года издательство  опубликовало книгу Андрея Солдатова и Ирины Бороган . В 2016 году книга вышла на русском языке под названием «Битва за Рунет: Как власть манипулирует информацией и следит за каждым из нас».

В 2021 году у Солдатова и Бороган вышла книга «Свои среди чужих» об отношениях политических эмигрантов и Кремля.

Книги 
 
  (на русском языке —  и )

Примечания

Литература 
 Владов Л. Спрос на уничтожение // Независимая газета, 07.04.2005.

Журналисты России
Журналисты-расследователи России